Miejscowości:
w Kanadzie:
 Bay View – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Pictou
 Bay View – miejscowość w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Digby
w USA:
 Bay View – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Erie
 Bay View – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
w Wielkiej Brytanii:
 Bay View – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)

Zobacz też 
 Bayview